Heideschänke oder Heideschenke ist der Name folgender Orte:
 Heideschenke, ein Gemeindeteil im Ortsteil Laubsdorf der Gemeinde Neuhausen/Spree, Lkr. Spree-Neiße, Brandenburg
 Heideschänke, ein Wohnplatz im Ortsteil Komptendorf der Gemeinde Neuhausen/Spree, Lkr. Spree-Neiße, Brandenburg
 Heideschänke, ein Wohnplatz im Ortsteil Brodtkowitz der Gemeinde Kolkwitz, Lkr. Spree-Neiße, Brandenburg
 Burgus Budakalász-Luppa csárda (deutsch: Turm Luppa-Heideschenke), ein römischer Militärposten  des pannonischen Limes

weitere Bedeutungen:
 Die Heideschenke, eine deutsche Ballade von Nikolaus Lenau
 In der Heideschenke, eine Erzählung von Albert Amlacher
 Heideschänke (Chemnitz), ein nicht mehr existierendes Ausflugslokal im Chemnitzer Zeisigwald